Карл Войчах,  (29 февраля 1864, , Восточная Пруссия (ныне Познань, Польша) — 24 мая 1939, ) — немецкий  и .

Возглавлял ряд крупных оркестров Берлина, после чего основал собственный «Берлинский духовой оркестр» («Berliner Blasorchester»). Поскольку Войчах хорошо владел французским языком, он был также музыкальным директором Telefunken, женился на француженке. Его сын, Пауль Войчах (1908—1981), также стал дирижёром.

В 1920—1930-е гг. Войчах часто исполнял мелодии, развивая традиции колониальных маршей и песен, нередко мог исполнять один и тот же марш в различных обработках. В 1930-е годы был дирижёром Большого духового оркестра СА. Похоронен на кладбище в районе Берлин-Ланквиц.

Примечания

Литература 
 Alk (Media — Arte) Historische Marschmusik Vol. 2. 2002. ASIN B0000641DO

СА
Военные дирижёры и капельмейстеры
Telefunken